Heren van de Nacht, in de Mayakalender
 Heren van de Nacht (Venetië), politiemagistraten in Venetië